Jesús Rabanal – calciatore peruviano
 Rabanal del Camino – frazione del comune spagnolo di Santa Colomba de Somoza
 Rodolfo Rabanal –  scrittore, giornalista e politico argentino